«Isla (de) Santa Rosa» puede referirse a:
 Isla Santa Rosa, isla fluvial de la Argentina;
 Isla Santa Rosa, isla del archipiélago de las Channel Islands, Estados Unidos;
 Isla Santa Rosa, isla en la costa atlántica del Estado de Florida, Estados Unidos.
 Isla Santa Rosa, antiguo nombre de la Isla Clarión, México;
 Isla Santa Rosa, isla marítima en el  Perú;
 Isla Santa Rosa, isla fluvial en el Perú.